Lomba peut désigner :
au Cap-Vert :
Lomba, paroisse située sur l'île de Fogo ;
au Portugal :
homonymies exactes :
Lomba, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Lomba, paroisse civile de la municipalité de Gondomar, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Lomba, paroisse civile de la municipalité de Lajes das Flores, située dans l'île de Flores et la région autonome des Açores ;
Lomba, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
homonymies partielles (toutes situées dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores) :
Lomba da Cruz, village de la municipalité de Ribeira Grande ;
Lomba da Fazenda, paroisse civile de la municipalité de Nordeste ;
Lomba da Maia, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande ;
Lomba da Pedreira, village de la municipalité de Ribeira Grande ;
Lomba de São Pedro, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande ;
Lomba do Cavaleiro, village de la municipalité de Povoação ;
Lomba do Moio, village de la municipalité de Nordeste ;
Lomba do Pos, village (rattachement municipal à trouver).

Patronyme 
Eric Lomba (1969-), homme politique belge
Hermann Lomba (1960-), sprinteur français
Marie-Isabelle Lomba (1974-), ancienne judokate belge

Homonymie de patronyme